La ligne 460A est une ancienne ligne de tramway de la Société nationale des chemins de fer vicinaux (SNCV) qui reliait Hannut à Verlaine entre  et .

Histoire

Mise en service 
La ligne est mise en service en traction vapeur le  entre Mons-lez-Liège Le Crotteux et Horion-Hozémont où elle donne correspondance à la ligne 460B Fexhe-le-Haut-Clocher - Horion-Hozémont mise en service le même jour (nouvelle section, capital 122). L'exploitation est assurée par la société anonyme du Chemin de fer d'Ans - Oreye (CFAO).

Au cours de l'année , la ligne voit plusieurs prolongements être mis en service :

 le  depuis Horion-Hozémont vers Verlaine (nouvelle section, capital 122) ;
 le  entre Verlaine et Hannut (nouvelle section, capital 122).

Il faut ensuite attendre le  pour voir la mise en service de la dernière section entre Mons-lez-Liège et la gare de Jemeppe-sur-Meuse (nouvelle section, capital 122).

L'entre-deux-guerres 
Au , l'exploitation est alors reprise directement par la SNCV. 

Le , la ligne est limitée de la gare de Jemeppe-sur-Meuse à Mons-lez-Liège Le Crotteux cette section étant électrifiée et exploitée par une nouvelle ligne sous l'indice 59 puis trois ans plus tard le , elle est limitée Mons-lez-Liège Le Crotteux à Horion à la suite du prolongement de la ligne 59. Enfin, à la fin du mois de  la ligne est à nouveau limitée d'Horion au dépôt de Verlaine à la suite du prolongement de la ligne 59.

Suppression 

Le , la ligne est supprimée à l'exception de deux services, un matin et un le soir entre Verlaine et Haneffe, elle est remplacée par une ligne d'autobus, cette ligne est toujours exploitée sous l'indice 83.

En , les deux services restant entre Verlaine et Haneffe sont supprimés, ses voies restent utilisées pour le trafic fret jusqu'à leur fermeture à tout-trafic le  entre Hannut et Viemme et le  entre Viemme et Verlaine.

Infrastructure

Dépôts et stations

Exploitation

Horaires 

Tableaux horaires :
 Été  : 460, numéro partagé entre les lignes 460A Hannut - Verlaine, 460B Fexhe-le-Haut-Clocher - Horion-Hozémont, 460C Ampsin - Verlaine et à partir de  59 Jemeppe-sur-Meuse - Mons-lez-Liège.

Références

Voir aussi

Articles connexes 

 Lignes de tramway de la SNCV dans la province de Liège

Ligne de tramway de la SNCV dans la province de Liège